Dordogne  kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Dordogne (flod), vattendrag, Nouvelle-Aquitaine, 
 Dordogne – departement i regionen Nouvelle-Aquitaine, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar